A Day Without Rain — студійний альбом ірландської співачки Enya, виданий 21 листопада 2000 року. Отримав нагороду Греммі у номінації «Найкращий Нью-Ейдж альбом» у 2002 році. Альбом містить відому пісню «Only Time», яка мала великий успіх у 2000 році, а також у 2001 році, під час терористичних атак 11 вересня. Усі пісні з цього альбому написані Enya.

Список доріжок 
 A Day Without Rain — 2:38
 Wild Child — 3:47
 Only Time — 3:38
 Tempus Vernum — 2:24
 Deora Ar Mo Chroi — 2:48
 Flora's Secret — 4:07
 Fallen Embers — 2:31
 Silver Inches — 1:37
 Pilgrim — 3:12
 One By One — 3:56
 The First of Autumn — 3:06
 Lazy Days — 3:42
 Isobella — 4:27

Сингли 
Трек «Wild Child» був виданий як сингл у 2001 році разом з «Midnight Blue» (не входив до альбому) та «Song Of The Sandman» як акомпонуючі треки.

Учасники запису 
 Enya — усі інструменти та вокал;
 Roma Ryan — тексти пісень.

Продакшн 
 Продюсер: Nicky Ryan;
 Інженер: Nicky Ryan;
 Зведення: Enya, Nicky Ryan;
 Аранжування: Enya, Nicky Ryan;
 Дизайн та художній директор: Stylorouge;
 Фотографії на обкладинці: Sheila Rock;
 Усі інші фотографії: Sheila Rock і Simon Fowler;
 Дизайн костюмів: The Handsome Foundation;
 Виданий EMI Music Publishing Ltd;
 Додаткові рядки: Wired Strings;
 Майстринг: 360 Mastering by Dick Beetham.

Позиції в чартах

Альбом

Сингли 

Музичні альбоми 2000
Платинові музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Альбоми Енії